«Broken Halos» — песня американского певца Криса Стэплтона 14 апреля 2017 года в качестве промосингла с его второго студийного альбома From A Room: Volume 1 (2017). 17 июля трек вышел как второй сингл с альбома на кантри-радио. Он выиграл премию Best Country Song на церемонии Грэмми-2018.

История 
В музыкальном плане песня определена различными критиками как многожанровая, кантри-рок (Los Angeles Times), Southern gospel, фолк-рок (Rolling Stone), кантри-госпел (Rolling Stone):

Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Billboard, Spotify, Taste of Country, Paste, Rolling Stone.

Коммерческий успех 
Тираж сингла составил 362,000 копий в США к февралю 2018 года.

Награды и номинации

Grammy Awards 

!
|-
|-
|rowspan="1"|2018
|«Broken Halos»
|Лучшая кантри-песня
|
|
|}

Academy of Country Music Awards 

!
|-
|-
|rowspan="1"|2018
|«Broken Halos»
|Single Record of the Year
| 
|
|}

Country Music Association Awards

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 

Песни по алфавиту
Песни 2017 года
Синглы 2017 года
Кантри-баллады
Фолк-рок
Песни — лауреаты премии «Грэмми»
Песни, написанные Крисом Стэплтоном
Синглы, возглавлявшие Billboard Country Airplay
Песни Криса Стэплтона